Välfärdens avfall är ett album från 1984 av det svenska punkbandet Charta 77. Gavs ut på LP.

Låtar på albumet

Album av Charta 77
Musikalbum 1984
Svenska debutalbum